Андрей Яковлевич Троицкий (1924—2003) — советский  общественный деятель и педагог. Заслуженный учитель школы РСФСР (1967). Народный депутат СССР (1989—1991).

Биография 
Родился 7 апреля 1924 года в Твери.

С 1942 года после окончания средней школы призван в ряды Красной Армии. После прохождения ускоренного курса 2-го Томского артиллерийского училища, направлен на фронт. Служил в должности — командира взвода 404-го артиллерийского полка 109-й стрелковой дивизии, принимал участие в боях на Ленинградском фронте. С 1944 года после снятия блокады Ленинграда принимал участие в освобождении Эстонии, был ранен. 

С 1944 года после госпиталя служил командиром батареи, а затем начальником разведки дивизиона на 1-м Прибалтийском фронте. За период Великой Отечественной войны был награждён тремя Орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней.

С 1945 года после демобилизации из Вооружённых сил СССР вернулся в  город Калинин, где работал — воспитателем и помощником директора Калининского ремесленного училища № 14. 

В 1955 году окончил исторический факультет Калининского педагогического института и окончил аспирантуру по кафедре «Педагогика». С 1958 по 1971 годы работал — старшим преподавателем,  деканом педагогического и исторического факультетов и секретарём партийного бюро ТГУ.  

С 1971 по 1986 годы возглавлял отдел народного образования Калининской области. С 1986 по 2003 годы — председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

С 1989 по 1991 годы А. Я. Троицкий был  народным депутатом СССР от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда.

Умер 15 декабря 2003 года в Твери, похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Награды 

 Орден Трудового Красного Знамени (1981) 
 Два Ордена Отечественной войны  I степени (1944, 1985)
 Два Ордена Отечественной войны  II степени (1944, 1944)
 Орден «Знак Почёта» (1976)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943) 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945) 
 Медаль «За трудовое отличие» (1962)

Звания 
 Заслуженный учитель школы РСФСР (1967)

Премии 
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (06.04.1984)

Примечания

Литература 
 Люди Тверского края второй половины XX века : основные биографические данные / С. Н. Корсаков ; Тверской центр документации новейшей истории. - Тверь : Лилия Принт, 2007 г. — 370 с. — ISBN 5-94205-047-3 
 Государственный архив Тверской области : Путеводитель / Арх. отд. Администрации Твер. обл. Гос. арх. Твер. обл. - 2. изд., перераб. и доп. - Тверь : Твер. обл. кн.-журн. изд-во, Ч. 2. - 2006 г. — 687 с. — ISBN 5-88942-060-7 
 Корсаков С. Н. Деканы исторического факультета Тверского государственного университета / Тверь: Тверской государственный университет, 2012 г. - С. 121-128. 
 Серия биографических справочников: Имена / Тверь : Лагуна, Вып. 1: Кто есть кто в Твери 1998 г.
 Серия биографических справочников: Имена / Вып. 2: Тверской биографический справочник : Кто есть кто в Твери и Твер. обл. // Тверь : Лагуна, 2001 г. — 295 с. — 242—243 с. — ISBN 5-8277-0004-5 

Выпускники Тверского государственного университета
Преподаватели Тверского государственного университета
Заслуженные учителя школы РСФСР
Народные депутаты СССР от Всесоюзной организации ветеранов войны и труда